Дмите́рко — українське прізвище.

 Дмитерко Борис (*1937) — радянський футболіст, захисник.
 Дмитерко Ганна (по чоловікові Ратич, 1893-1981) — десятник УСС, згодом УГА.
 Дмитерко Дмитро — вчитель, лікар, батько Любомира Дмитерка.
 Дмитерко Любомир Дмитрович (1911-1985) — український письменник.
 Дмитерко Софрон Степан — єпископ Івано-Франківський Української Греко-Католицької Церкви (1974—1997), василіянин.

Українські прізвища